Orán kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Ramón de la Nueva Orán, ort, Salta, 
 Departamento de Orán, kommun, Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar